Świebodzin – miasto w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin 

 Świebodzin – wieś w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, w gminie Bolesław 
 Świebodzin – wieś w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Pleśna
 Świebodzin – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim
 Świebodzin – stacja kolejowa w Świebodzinie, w gminie Świebodzin, w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Dekanat Świebodzin – Miłosierdzia Bożego, Pogoń Świebodzin, Powiat świebodziński, Wilkowo Świebodzińskie